Die Communauté urbaine du Grand Poitiers ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Poitiers.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération Grand Poitiers,
 Communauté de communes de Vienne et Moulière,
 Communauté de communes du Pays Mélusin und
 Communauté de communes du Val Vert du Clain unter gleichzeitiger Bildung der Communes nouvelles Beaumont-Saint-Cyr und Jaunay-Marigny.
Außerdem schlossen sich vier Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Pays Chauvinois dem Gemeindeverband an.
Trotz der Namensähnlichkeit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Der ursprünglich als Grand-Poitiers Communauté d’agglomération gegründete Verband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in die Rechtsform einer Communauté urbaine erhoben und auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Poitiers
Gemeindeverband im Département Vienne
Gegründet 2017